Powell Street (San Francisco) - straat in San Francisco
 Powell Street (BART) - metrostation bij bovenstaande straat